Гуань:

 Гуань — китайский духовой язычковый инструмент (кит. 管), род гобоя.
 Гуань — китайская фамилия (клан).

См. также 
 Гуань дао — китайское холодное оружие.
 Гуань Ди — футбольный клуб из Макао.
 Гуань ли — китайская церемония совершеннолетия